«Коммуна» — советский гидроавианосец (гидроавиатранспорт) Волжско-Каспийской военной флотилии военно-морской авиации Красной Армии, переоборудованный из баржи «Франция».

История 
В 1918 году в Нижнем Новгороде из отступившего вместе с Красной армией гидроавиадивизиона из Самары был сформирован гидроотряд Волжской флотилии. Для базирования отряда сами матросы на Сормовском заводе переоборудовали старую баржу-нефтянку. В результате появилась одна из четырёх «авианесущих барж» — гидроавиатранспорт.

Описание конструкции 
Баржа-нефтянка, бывшая баржа «Франция», подверглась минимальным переделкам: были установлены два ската для спуска и подъёма гидроаэропланов М-9, сняты передняя мачта и наливные трубы, для буксировки «Коммуны» к барже был придан колёсный 120-сильный буксир.

Основными назначениями авиакрыла корабля были:
 разведывательное;
 ударное.

Боевое применение 
Первое время основным для авиаотряда было разведывательное назначение, позднее самолёты начали наносить бомбовые удары по укреплениям и кораблям белогвардейцев.

Одной из главных проблем для отряда стало появление у белогвардейцев новых английских самолётов. После их появления самолёты стали летать на задания в ночное время, используя для ориентировки находящиеся вдоль реки деревни и сёла.

Одной из самых успешных операций считается обнаружение «кинжальной батареи» под городом Царицын (Волгоград).

Литература 
 Журнал «Моделист-Конструктор» № 10 1981 г.

Ссылки 
 Крылатые моряки России
 Волжские авианосцы

Авианосцы